Giovanni d'Albret – re consorte di Navarra
 Giovanni d'Albret-Orval – re consorte di Navarra
 Giovanni I d'Albret – militare, politico e cavaliere francese